Кубок Баку 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах Бакинской теннисной академии.

Турнир-2013 являлся третьим по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Баку, Азербайджан, с 22 по 28 июля 2013 года. Турнир входил в подготовительную к US Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Бояна Йовановски (№ 38 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Элина Свитолина выигрывает 1й титул в сезоне и 2й за карьеру в туре ассоциации.
 Шахар Пеер уступает 1й финал в сезоне и 4й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Представительница Украины побеждает на бакинском турнире третий год подряд. Второй год подряд ей становится Ирина Бурячок.
 Оксана Калашникова и Элина Свитолина синхронно побеждают на одном и том же турнире во второй раз подряд. Ранее они победили в разных разрядах на турнире в Пуне.

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Кубок Баку

 WTA Тур 2013

 Международные турниры WTA

 Портал: Теннис

Азербайджан
Теннис
Июль 2013 года
2013